Maróti János
 Maróti János (1366 k.–1435 k.) macsói bán
Maróthy János
 Maróthy János (1819–1887) huszárkapitány, honvéd ezredes
 Maróthy János (1925–2001) Erkel-díjas zenetörténész